Парламентские выборы на Терксе и Кайкосе прошли 15 декабря 2016 года для избрания членов Палаты собрания. В результате Прогрессивная национальная партия получила большинство мест парламента, Шарлин Кэтрайт-Робинсон стала первой женщиной премьер-министром Теркса и Кайкоса. Лидер Прогрессивной национальной партии Руфус Юинг после поражения своей партии подал в отставку с поста руководителя партии и ушёл из политики.

Избирательная система 
На островах Теркс и Кайкос законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту Палате собрания. В Палату собрания входят 15 избираемых членов и 4 назначаемых представителя. Избираемых членов выбирают двумя путями: 10 депутатов избираются в 10 одномандатных округах, а оставшиеся 5 членов избираются большинством голосов в общенациональном округе, в котором избиратели могут голосовать за сразу до 5 кандидатов. Из 4 назначаемых членов парламента одного номинирует премьер-министр, одного — лидер Оппозиции, а двух оставшихся — губернатор Островов Теркс и Кайкос. Ещё два члена парламента являются таковыми ex officio (по занимаемой должности).

Избирательная кампания 
Всего по 10 одномандатным округам баллотировался 31 кандидат. Обе основные партии выставили полные списки из 10 кандидатов, в то время как Прогрессивный демократический альянс выдвинул восемь кандидатов. Остальные три кандидата были независимыми.  21 кандидат баллотировался в национальном избирательном округе: по пять от основных партий, четыре от ПДА и семь независимых кандидатов.

Результаты

Примечания 

Теркс и Кайкос
Выборы на Терксе и Кайкосе
2016 год на Терксе и Кайкосе